Енди Мари је освојио турнир. У финалу је победио Новака Ђоковића резултатом 6:2, 7:5.

Носиоци 

  Рафаел Надал (четвртфинале)
  Роџер Федерер (полуфинале)
  Новак Ђоковић (финалиста)
  Енди Мари (победник)
  Енди Родик (четвртфинале)
  Хуан Мартин дел Потро (полуфинале)
  Жил Симон (четврто коло)
  Фернандо Вердаско (четвртфинале)
  Гаел Монфис (четврто коло)
  Жо-Вилфрид Цонга (четвртфинале)
  Давид Ферер (четврто коло)
  Фернандо Гонзалез (треће коло)
  Џејмс Блејк (треће коло)
  Давид Налбандијан (друго коло)
  Томи Робредо (треће коло)
  Станислас Вавринка ''(четврто коло)

<li> Марин Чилић (треће коло)
<li> Радек Штјепанек (четврто коло)
<li> Николас Алмагро (друго коло)
<li> Игор Андрејев (треће коло)
<li> Томаш Бердих (четврто коло)
<li> Марат Сафин (треће коло)
<li> Робин Седерлинг (друго коло)
<li> Ришар Гаске (повукао се пре почетка турнира)
<li> Дмитриј Турсунов (треће коло)
<li> Иво Карловић (друго коло)
<li> Марди Фиш (друго коло)
<li> Никола Кифер (треће коло)
<li> Рајнер Шитлер (треће коло)
<li> Јирген Мелцер (друго коло)
<li> Пол-Анри Матје (треће коло)
<li> Фелисијано Лопез (треће коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације
 

 
Отворено првенство Мајамија – мушкарци појединачно
Отворено првенство Мајамија 2009.